Vincenzo Riccio – calciatore
 Vincenzo Riccio – politico